Фа́йно (діалектне) — добре, гарно, приємно; синонім до фа́йний  — гарний, добрий. Запозичення від німецького слова «fein» (прекрасно, витончено, здорово, славно).

 «Файно» — український рок-гурт
 «Файно» — альбом гурту «Воплі Відоплясова»

Примітки